Un prêcheur est une personne qui fait de la prédication.
Un prêcheur est un membre de l'ordre des frères prêcheurs, appelés dominicains.
 Le Prêcheur, une commune de la Martinique